Dmitri Dokhtourov (1756–1816), général russe,
 E. L. Doctorow (1931–2015), écrivain américain,
 Cory Doctorow (1971- ), blogueur, écrivain de science-fiction et activiste.